Bizarij je roman iz 2009. hrvatske autorice Jasne Horvat posvećen 200. obljetnici proglašenja Osijeka slobodnim i kraljevskim gradom. Bizarij već svojim nazivom čitatelja upozorava kako će mu književno predstaviti bizarne Osječane - one koji su svojim bizarnim životima vezani uz Osijek. Oulipovskim propitivanjem potencijala književnosti Jasna je Horvat u romanu Bizarij posegnula za veznicima kao vrstom riječi kojom se mogu opisati vezanosti. Sljedeći takvu strategiju, roman je podijeljen na dvije velike cjeline ("Zavisne veze" i "Nezavisne veze"), a unutar njih opisani su životi 14 Osječana i jedne osječke kuće (Kuća Lekića). Tako se u ovoj proznoj odi vezanja za Osijek pronalaze osobnosti poput Adolfa Waldingera, Pauline Hermann Mačkamame, Sulejmana Veličanstvenog, cara Konstancija II., Isabelle von Habsburg, Antuna Bernharda, Maksimilijana Gosseaua de Heneffa, Eugena Savojskog, Adele Dessaty, Nikole Zrinskog, Ilije Lekića, Ivana Koroga, Marije Pejačević i Vladimira Lendića Ranka.

Bizarij je kao i većina drugih romana Jasne Horvat temeljen na povijesnim činjenicama te je obogaćen fotografijama, pregledom životopisa likova, popisom starih naziva osječkih ulica, tumačem manje poznatih riječi kao i pogovorom Milice Lukić.

Bilješke

Vanjske poveznice
 Bizarij,  (ulomak)

Hrvatska književnost
Povijesni roman
[[Kategorija: Osijek]]